

Persone 
Antonio Genovesi (1713-1769) – filosofo ed economista italiano
Alessandro Genovesi – regista, attore e sceneggiatore italiano
Maura Genovesi – tiratrice italiana
Pietro Genovesi – calciatore e allenatore di calcio italiano
Sergio Genovesi – politico e avvocato italiano
Vittorio Genovesi (1887-1967) – gesuita e poeta in lingua latina italiano

Altro
Balestrieri genovesi  – corpo scelto di mercenari del Medioevo
Banda dei Genovesi  – gruppo criminale attivo in Liguria
Castiglione del Genovesi  – comune della provincia di Salerno
Genovesi di Gibilterra  – comunità costituita da discendenti di genovesi e liguri
Liceo classico Antonio Genovesi  – scuola superiore di Napoli

Pagine correlate 
Genovese